Glaise steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Faverges im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Edmund Glaise-Horstenau (1882–1946), österreichischer Nationalsozialist, Militärhistoriker, Publizist, Vizekanzler im Kabinett Seyß-Inquarts und General der Infanterie

Siehe auch: Gleise, Geleise